Álvaro Ruíz puede referirse a:

Álvaro Ruiz, (Sevilla, 1992 -) cantautor y guitarrista andaluz
Alvarito Ruiz (1952-), exfutbolista español;
Álvaro Ruiz Hernández (1933-2016), periodista y locutor colombiano; 
Álvaro Ruíz Sánchez (1991-), balonmanista español; o
Álvaro Ruiz Zúñiga (1932-2001), actor, presentador y director de televisión colombiano.